Tobishima bezeichnet:
 Tobishima (Aichi), eine Gemeinde der japanischen Präfektur Aichi
 Tobishima (Okayama), eine ehemalige Gemeinde der japanischen Präfektur Okayama (eingemeindet nach Kasaoka)
 Tobishima (Yamagata), eine ehemalige Gemeinde der japanischen Präfektur Yamagata (eingemeindet nach Sakata)
 folgende japanische Inseln:
 Tobishima (Yamagata), in Sakata, Präfektur Yamagata
 Sammelbegriff für zwei Inseln in Kasaoka, Präfektur Okayama
 Ōbishima
 Kobishima
 Tobishima (Mie), in Toba, Präfektur Mie
 Tobishima (Naruto), in Naruto, Präfektur Tokushima
 Tobishima (Anan), in Anan, Präfektur Tokushima
 Tobishima (Minami), in Minami, Präfektur Tokushima
 Tobishima (Nagasaki), in Nagasaki, Präfektur Nagasaki
 Tobishima (Matsuura), in Matsuura, Präfektur Nagasaki
 Tobishima (Miyazaki), in Hyūga, Präfektur Miyazaki